David Álvarez puede referirse a varias personas:

 David Álvarez Flores (1900-1940),  caricaturista, ilustrador, grabador y publicista español;
 David Álvarez Díez (1927-2015), empresario español;
 David Álvarez, periodista deportivo y comentarista español;
 David Álvarez Aguirre (1984-), futbolista ecuatoguineano, más conocido como Kily;
 David Álvarez Agudelo (1992-), futbolista colombiano.
 David Alvarez (1994-), actor canadiense.